Het Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek speelde in totaal acht interlands in het jaar 1972, waaronder vier wedstrijden bij de Olympische Spelen in München. De nationale selectie stond voor het derde opeenvolgende jaar onder leiding van bondscoach Georg Buschner.

Balans

Statistieken

Zie ook
DDR-Oberliga 1971/72
DDR-Oberliga 1972/73

Duitse Democratische Republiek
1972